Prout steht für:
 Prout (Einheit), Kernbindungsenergie

Prout ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Prout, Baron Kingsland (1942–2009), britischer Politiker
 Dalton Prout (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler und -scout
 Ebenezer Prout (1835–1909), englischer Musikwissenschaftler, Musikpädagoge und Komponist
 Kirsten Prout (* 1990), kanadische Schauspielerin, siehe Kirsten Zien
 Samuel Prout (1783–1852), englischer Maler, Zeichner und Lithograph
 William Prout (1785–1850), englischer Arzt, Biochemiker und Chemiker

Siehe auch:
 PrOut@Work-Foundation (LGBT-Stiftung)
 Prouty (Familienname)
 Proud (Begriffsklärung)